Джузеппе Аваті (, більш відомий як Пупі Аваті (;  3 листопада 1938, Болонья, Італія) — італійський кінорежисер, продюсер і сценарист.

Життєпис

Фільмографія

Нагороди та ви знання

Примітки 

Італійські кінорежисери
Італійські сценаристи
Італійські кінопродюсери
Італійські письменники